Novo Selo – comune del Distretto di Vidin (Bulgaria)
 Novo Selo – comune della Regione Sudorientale (Macedonia del Nord)